Місячний сарос 141 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 25 серпня 1608 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 11 жовтня 2888, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія містить 72 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1280 років.

Серія міститиме 26 повних затемнень від 1 серпня 2167 до 1 травня 2618, 7 часткових перед повними від 16 травня 2041 до 20 липня 2149 і 7 часткових після повних від 12 травня 2636 до 16 липня 2744.

Попереднім у серії було півтіньове затемнення 24 квітня 2005 і наступним буде останнє півтіньове перед частковими 5 травня 2023.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 39-е, яке відбудеться 16 жовтня 2293 і триватиме 104,6 хвилини.

Список

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 141 

Місячні сароси